Wladimir Schtscherbakow () ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Alexejewitsch Schtscherbakow (1945–1993), russischer Fußballspieler
 Wladimir Iwanowitsch Schtscherbakow (1901–1981), sowjetischer Generalleutnant
 Wladimir Iwanowitsch Schtscherbakow (Autor) (1938–2004), sowjetisch-russischer Ingenieur, Journalist und Science-Fiction-Autor